Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Rhode Island d'après l'État de Rhode Island :

 l', un bateau à roues à aubes qui participe à la guerre de Sécession ;
 l', un cuirassé de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Ohio en service depuis 1993.

Rhode Island